Николай Фили́ппов:
 Филиппов, Николай Антонович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Филиппов, Николай Васильевич (1921—1998) — лауреат Ленинской и Государственной премий.
 Филиппов, Николай Григорьевич (род. 1930) — российский тромбонист и педагог, заслуженный артист РСФСР.
 Филиппов, Николай Матвеевич — советский механизатор в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда (1948).
 Филиппов, Николай Фёдорович (1909—1973) — заслуженный артист РСФСР (1964), заслуженный артист Казахской ССР.